A Metód görög eredetű férfinév, jelentése: kutató, érdeklődő, nyomozó. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 február 14. 
 március 9. 
 június 14. 
 július 5. 
 július 7. 
 szeptember 18.

Híres Metódok
Szent Metód
I. Metód konstantinápolyi pátriárka

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (M)
Férfikeresztnevek (M)
Görög eredetű magyar férfikeresztnevek